Grozdovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bratia Daskalovi, ort, Stara Zagora, Obsjtina Bratia Daskalovi, 
 Grozdovo (distrikt i Bulgarien), Varna, Obsjtina Dolni tjiflik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar